Европско првенство у одбојци 2003. је било 23. по реду. Одржано је у Немачкој, и трајало је од 5. до 14. септембра 2003. године. Титулу је освојила репрезентација Италије

Квалификације 
Пет репрезентација је изборило пласман на завршни турнир на основу резултата остварених на Европском првенству 2001. године одржаном у Чешкој: Италија, Србије и Црне Горе, Чешка, Русија и Пољска. Репрезентација Немачке се се аутоматски квалификовала као домаћин турнира. Остали учесници су учешће на овом турниру остварили кроз квалификације.

Учесници

Прва фаза 
По две најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале, док су трећепласиране и четворопласиране екипе првенство наставиле у борби од 5. до 8. места.

Група А

Резултати групе А – утакмице одигране у Лајпцигу

Резултати групе А – утакмице одигране у Карлсруеу

Табела групе А

Група Б

Резултати групе Б – утакмице одигране у Карлсруеу

Резултати групе Б – утакмице одигране у Лајпцигу

Табела групе Б

Финалне утакмице - Берлин

Резултати полуфиналних и финалних утакмица

Резултати утакмица од 5. до 8. места

Коначан пласман

Најбољи појединци 
 Најбољи играч (МВП):  Андреа Сарторети 
 Најбољи поентер:  Ричард Схојл
 Најбољи нападач:  Пјотр Грушка
 Најбољи блокер:  Луиђи Мастранђело 
 Најбољи сервер:  Андреа Сарторети 
 Најбољи техничар:  Никола Грбић 
 Најбољи играч у пољу:  Иберт Ено 
 Најбољи примач сервиса:  Самуеле Папи

Референце

Спољашње везе 
 ЦЕВ 
 Архива одбојкашких резултата

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Немачкој
Одбојка у 2003.